Список авиакомпаний ЮАР, функционирующих в настоящее время.

См. также 
 Список авиакомпаний

 
ю
Авиакомпании